Zoura peut désigner :
 Zoura, la localité située dans le département de Kaya au Burkina Faso
 Zoura, la localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso
 Zoura-Foulbé, la localité située dans le département de Kongoussi au Burkina Faso

Homonymie de localités